Höhlen mit diesem Namen gibt es:

in Europa:
 die Mammuthöhle Buchenhüll bei Eichstätt, Oberbayern
 die Dachstein-Mammuthöhle bei Obertraun, Oberösterreich (UNESCO-Welterbe)

in Australien:
 die Mammoth Cave im Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark in Western Australia

in Nordamerika:
 die Mammoth Cave im Mammoth-Cave-Nationalpark (UNESCO-Welterbe) in Kentucky, USA